Die Irish League 1999/2000 war die 99. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Sie begann am 14. August 1999 und endete am 29. April 2000. Linfield FC wurde zum 43. Mal Meister.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 36 Spieltagen vier Mal gegeneinander. Aufgestiegen war Lisburn Distillery. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Siegerliste auf eu-football

1999/2000
Fußballsaison 1999/2000